Schöne är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Alfred Schöne (1836−1918), tysk filolog
 Daniel Schöne (död 1775), svensk målare
 Gerhard Schöne (född 1952), tysk singer-songwriter
 Lasse Schöne (född 1986), dansk fotbollsspelare
 Richard Schöne (1840−1922), tysk arkeolog

Tyska efternamn